ligatura (medycyna)
 ligatura (muzyka) – jeden z elementów notacji muzycznej
 ligatura (pismo) – znak będący połączeniem dwóch lub większej liczby liter znajdujących się obok siebie
 Ligatura (festiwal) – festiwal kultury komiksowej; odbywająca się w Poznaniu, od 2009 roku, cykliczna impreza poświęcona sztuce komiksu